Ардже́нто (; буквально — «серебро») — итальянская фамилия. Известные носители:

 Ардженто, Азия (род. 1975) — итальянская актриса, кинорежиссёр, сценарист, писатель и певица; дочь Дарио Ардженто.
 Ардженто, Дарио (род. 1940) — итальянский кинорежиссёр, продюсер и сценарист.

См. также